Флакк  () — когномен древнеримских родов Валериев, Верриев, Горациев, Кальпурниев, Лениев, Мунациев, Фульвиев.

Известные представители

Политики 
 Марк Фульвий Флакк, консул в 264 году до н. э.;
 Луций Валерий Флакк, консул 261 года до н. э.;
 Квинт Фульвий Флакк, консул 237, 224, 212 и 209 годов до н. э.;
 Публий Валерий Флакк, консул в 227 году до н. э., в качестве начальника флота захвативший в 215 году послов Ганнибала и царя Филиппа;
 Луций Валерий Флакк, сын предыдущего. Консул 195 года до н. э. Покорил в Цизальпинской Галлии близ Литанского леса бойев. В 191 году до н. э. в качестве легата при консуле Мании Ацилии Глабрионе принимал участие в войне с Антиохом. В 184 году он вместе с Катоном получил цензуру, а в следующем году был провозглашён princeps senatus;
 Луций Валерий Флакк, фламин Марса, был консулом в 100 году до н. э. Совместно с Гаем Марием-старшим принимал деятельное участие в подавлении восстания Сатурнина. В 97 году до н. э. был избран в цензоры. В последующие годы борьбы оптиматов с демократами он хотя и не принимал участия в междоусобной войне, но, как убеждённый оптимат, не склонялся перед могущественными противниками. В качестве princeps senatus в 84 году до н. э. он внёс предложение об отправке послов к Сулле с целью примирения последнего с демократией;
 Гай Валерий Флакк, консул 93 года до н. э., успешно воевавший с кельтиберами;
 Луций Валерий Флакк, избранный в качестве consul-suffectus на место умершего Мария-старшего, в 86 году до н. э. отправился в Азию, чтобы принять главное командование в войне с Митридатом Эвпатором. Здесь, однако, он настроил против себя войско и вскоре был убит собственным легатом Флавием Фимбрией близ Никомедии. В своё консульство Флакк провёл закон, в силу которого должникам было предоставлено удовлетворить кредиторов уплатой лишь 1/4 долговой суммы;
 Луций Валерий Флакк в год консульства Цицерона (63 год до н. э.) был претором. Оказал Марку Туллию Цицерону важные услуги в деле подавления заговора Катилины: задержал аллоброгских послов, которые явились в сенат как свидетели против катилинариев. В 62 году до н. э. был отправлен пропретором в Азию. За лихоимство Луций привлечён к суду, но благодаря совместной защите Квинта Гортензия Гортала и Цицерона (59 год до н. э.) был оправдан;
 Авл Авилий Флакк, префект Египта в 32—38 годах.

Поэты 
 Авл Персий Флакк
 Гай Валерий Флакк
 Квинт Гораций Флакк

Литература 
 

Когномены